Dit is een lijst van planetoïden 118401-118500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (118401) LINEAR || 1999 RE70 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118402 - || 1999 RK78 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118403 - || 1999 RY92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118404 - || 1999 RC93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118405 - || 1999 RM104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118406 - || 1999 RM168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118407 - || 1999 RA201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118408 - || 1999 RV220 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118409 - || 1999 RB234 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118410 - || 1999 RD239 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118411 - || 1999 RV251 || 6 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118412 - || 1999 RG253 || 8 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118413 - || 1999 SP1 || 19 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 118414 - || 1999 SU10 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118415 - || 1999 SV19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118416 - || 1999 TD9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 118417 - || 1999 TW12 || 10 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (118418) Yangmei || 1999 TP18 || 14 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118419 - || 1999 TK53 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118420 - || 1999 TF59 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118421 - || 1999 TM65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118422 - || 1999 TU71 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118423 - || 1999 TJ84 || 13 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118424 - || 1999 TL111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118425 - || 1999 TG114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118426 - || 1999 TX136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118427 - || 1999 TM148 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118428 - || 1999 TG157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118429 - || 1999 TE163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118430 - || 1999 TZ171 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118431 - || 1999 TD187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118432 - || 1999 TL214 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118433 - || 1999 TN235 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118434 - || 1999 TY250 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118435 - || 1999 TK273 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118436 - || 1999 TU275 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118437 - || 1999 TB285 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118438 - || 1999 UK17 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118439 - || 1999 UT20 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118440 - || 1999 UM37 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118441 - || 1999 UP39 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118442 - || 1999 UM54 || 19 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118443 - || 1999 UZ62 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118444 - || 1999 VK20 || 11 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 118445 - || 1999 VH29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118446 - || 1999 VK69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118447 - || 1999 VM81 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118448 - || 1999 VH93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118449 - || 1999 VY94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118450 - || 1999 VV116 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118451 - || 1999 VX124 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118452 - || 1999 VH127 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118453 - || 1999 VP159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118454 - || 1999 VU159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118455 - || 1999 VP191 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118456 - || 1999 VO205 || 10 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118457 - || 1999 WP6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 118458 - || 1999 WY11 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118459 - || 1999 XB6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118460 - || 1999 XM6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118461 - || 1999 XJ10 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118462 - || 1999 XQ24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118463 - || 1999 XZ48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118464 - || 1999 XE61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118465 - || 1999 XR70 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 118466 - || 1999 XK110 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118467 - || 1999 XO123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 118468 - || 1999 XT216 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118469 - || 1999 XW226 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118470 - || 2000 AG4 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118471 - || 2000 AF15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118472 - || 2000 AJ31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118473 - || 2000 AO34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118474 - || 2000 AH41 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118475 - || 2000 AJ127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118476 - || 2000 AF163 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118477 - || 2000 AQ168 || 12 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 118478 - || 2000 AD211 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118479 - || 2000 AM238 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118480 - || 2000 BG10 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118481 - || 2000 BK32 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118482 - || 2000 BT51 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118483 - || 2000 CJ16 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118484 - || 2000 CK20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118485 - || 2000 CP27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118486 - || 2000 CN30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118487 - || 2000 CK31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118488 - || 2000 CP37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118489 - || 2000 CR40 || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118490 - || 2000 CN54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118491 - || 2000 CC88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118492 - || 2000 CK98 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118493 - || 2000 DH3 || 27 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 118494 - || 2000 DP8 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118495 - || 2000 DV9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118496 - || 2000 DA34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118497 - || 2000 DB34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118498 - || 2000 DD42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118499 - || 2000 DM59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118500 - || 2000 DH64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten